Илларио́н Би́биков:
 Бибиков, Илларион Илларионович (1880—1944) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, георгиевский кавалер, участник Цусимского похода.
 Бибиков, Илларион Михайлович (1793—1860) — генерал-лейтенант, сенатор, Нижегородский, Калужский и Саратовский губернатор.